Scharnhorstschule bezeichnet

 das Scharnhorstgymnasium Hildesheim
 eine Haupt- und Realschule in Wunstorf, siehe Scharnhorstschule (Wunstorf)